Сунгур — топоним.

 Сунгур — деревня в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Сунгур — река в Татарстане и Самарской области.
 Монастырский Сунгур — село в Новоспа́сском райо́не Ульяновской области.
 Троицкий Сунгур — село в Новоспа́сском райо́не Ульяновской области.